Comitancillo kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Comitancillo, kommun, 
 Comitancillo (kommunhuvudort), Departamento de San Marcos,

Mexiko 

 San Pedro Comitancillo (kommunhuvudort), Oaxaca,